Георгиос Принтезис, Йоргос Приндезис (; родился 22 февраля 1985 года в Афинах, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Карьера

Клубная

Европа 
Карьеру начал в «Олимпиакосе» в 2002 году. В сезоне 2006-07 Принтезис на правах аренды играл за команду «Олимпия Лариса» в Греческой Лиге, где в среднем за игру набирал 11,5 очков и делал 3,9 подборов. В этом же сезоне принял участие в Матче всех звёзд чемпионата Греции, в котором стал победителем конкурса слэм-данков. По окончании сезона был назван «Лучшим молодым игроком» Лиги.

В 2009 году согласно подписанному трехлетнему контракту с НБА воспользовался опцией перехода во второй год выступлений и за 3,6 млн. € перешёл в команду испанского чемпионата «Уникаха». 27 апреля 2011 года после трансфера из «Малаги» вернулся в свой бывший клуб «Олимпиакос» . В финале Евролиги сезона 2011/12 Принтезис забил решающий мяч за 0,7 секунды до окончания матча с «ЦСКА», в котором его команда победила (62:61) и стала обладателем трофея.

НБА 
Игрок принимал участие в драфте НБА 2007 года и был выбран во втором раунде под общим номером 58 командой «Сан-Антонио Спёрс». Права на драфт были получены от «Торонто Рэпторс», в обмен на выбор во втором раунде драфта 2008 года, в котором «Спёрс» выбрали Горана Драгича и затем продали Драгича в «Финикс Санз» за возможность выбора на драфте 2009 года и второй команды новичков, где был задрафтован, чтобы получить возможность выбора будущего члена команды новичков НБА Деджуана Блэра). 20 января 2011 «Торонто» продали права на его драфт в «Даллас Маверикс» за Алексиса Аджинку, а также получила возможность дополнительного драфта во втором раунде 2013 года и дополнительные премиальные. 10 декабря 2011 права на Принтезиса вместе с аналогичными правами на были проданы в «Нью-Йорк Никс» Ахмада Нивинса и Тайсон Чендлер в рамках тройного обмена. «Маверикс» получили Энди Ротинса из «Никс», а также возможность выбора во втором раунде от «Вашингтон Уизардс». «Уизардс» получили из «Никс» Ронни Тюриафа, а также выбор во втором раунде от «Далласа» драфта 2012 года, выбор во втором раунде драфта 2013 года от «Никс» и денежные выплаты.

Международная 
Принтезис выступал за молодёжную команду Греции на Чемпионате Европы для юниоров 2001 года (до 16 лет), а также на Чемпионате Европы для молодёжных команд 2004 года (до 20 лет). Вошёл в состав основной команды, которая выступала на Летней Олимпиаде 2008 года в Пекине. Завоевал бронзу на Евробаскете 2009, а также принял участие в Чемпионате мира 2010.

Достижения

Личные/клубные 
 Чемпион Евролиги (2): 2012, 2013
 Чемпион Греции (4): 2012, 2015, 2016, 2022
 Обладатель Кубка Греции: 2022
 Участник Матча всех звёзд чемпионата Греции (5): (2007, 2008, 2013, 2014, 2018)
 Победитель конкурса слэм-данков чемпионата Греции: 2007
 Лучший молодой игрок чемпионата Греции: 2007
 Лучший прогрессирующий игрок чемпионата Греции: 2012
 Первая сборная чемпионата Греции (5): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
 Первая сборная Евролиги: 2017
 За всю карьеру в Евролиге провел 254 игры (8 место за всю историю Евролиги), набрал 2595 очков (7 место), сделал 1063 подбора (11 место)

Национальная команда 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте NBA.com
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль на сайте Eurobasket.com
 Профиль на сайте Чемпионата Греции
 Профиль в Чемпионате Испании 
 Профиль на Чемпионате мира
 Лучшие моменты (видео)

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Олимпия» Лариса
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года